Termenul baterie se poate referi la:

 Baterie de artilerie, subunitate de artilerie compusă din tunuri sau aruncătoare de mine împreună cu mijloacele de tracțiune și pesonalul de deservire
 Baterie (instrument muzical), ansamblul instrumentelor de percuție dintr-o orchestră 
 Baterie (tehnică), ansamblu de elemente tehnice (aparate, piese, dispozitive) similare sau identice, care pot îndeplini sau nu aceeași funcție.
 Baterie electrică, ansamblu de acumulatoare electrice.

Legături externe 
 Baterie (dexonline.ro)